Притыкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Великая.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 49 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Боброво, Звягино, Полушкино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Притыкино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района